Municipio de Johnstown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Johnstown (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Johnstown (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.